{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77201) - || 2001 FR19 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77202) - || 2001 FX19 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77203) - || 2001 FL20 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77204) - || 2001 FW20 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77205) - || 2001 FX20 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77206) - || 2001 FZ20 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77207) - || 2001 FE21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77208) - || 2001 FG21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77209) - || 2001 FH21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77210) - || 2001 FQ21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77211) - || 2001 FT21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77212) - || 2001 FT22 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77213) - || 2001 FL23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77214) - || 2001 FM23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77215) - || 2001 FU23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77216) - || 2001 FO24 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77217) - || 2001 FS26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77218) - || 2001 FU26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77219) - || 2001 FX26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77220) - || 2001 FA28 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77221) - || 2001 FE28 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77222) - || 2001 FA29 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77223) - || 2001 FP29 || 18 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77224) - || 2001 FL32 || 22 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77225) - || 2001 FZ33 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77226) - || 2001 FE34 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77227) - || 2001 FH34 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77228) - || 2001 FF35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77229) - || 2001 FN35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77230) - || 2001 FC36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77231) - || 2001 FL36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77232) - || 2001 FA38 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77233) - || 2001 FD38 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77234) - || 2001 FY38 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77235) - || 2001 FA39 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77236) - || 2001 FJ39 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77237) - || 2001 FS39 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77238) - || 2001 FB40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77239) - || 2001 FZ40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77240) - || 2001 FD41 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77241) - || 2001 FO41 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77242) - || 2001 FC42 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77243) - || 2001 FD42 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77244) - || 2001 FZ42 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77245) - || 2001 FN43 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77246) - || 2001 FY43 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77247) - || 2001 FC44 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77248) - || 2001 FD44 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77249) - || 2001 FP45 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77250) - || 2001 FQ45 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77251) - || 2001 FY45 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77252) - || 2001 FZ45 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77253) - || 2001 FE46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77254) - || 2001 FF46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77255) - || 2001 FY46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77256) - || 2001 FD47 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77257) - || 2001 FA48 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77258) - || 2001 FH48 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77259) - || 2001 FX48 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77260) - || 2001 FA49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77261) - || 2001 FR49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77262) - || 2001 FS49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77263) - || 2001 FJ50 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77264) - || 2001 FX50 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77265) - || 2001 FB51 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77266) - || 2001 FX51 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77267) - || 2001 FH52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77268) - || 2001 FO52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77269) - || 2001 FX52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77270) - || 2001 FD53 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77271) - || 2001 FY53 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77272) - || 2001 FV54 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77273) - || 2001 FO55 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77274) - || 2001 FP55 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77275) - || 2001 FO57 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77276) - || 2001 FX57 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77277) - || 2001 FV59 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77278) - || 2001 FL61 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77279) - || 2001 FM61 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77280) - || 2001 FC62 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77281) - || 2001 FO63 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77282) - || 2001 FW63 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77283) - || 2001 FR64 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77284) - || 2001 FD65 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77285) - || 2001 FN65 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77286) - || 2001 FR65 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77287) - || 2001 FA66 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77288) - || 2001 FN66 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77289) - || 2001 FX66 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77290) - || 2001 FU69 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77291) - || 2001 FL71 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77292) - || 2001 FN71 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77293) - || 2001 FR71 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77294) - || 2001 FV71 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77295) - || 2001 FZ71 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77296) - || 2001 FW72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77297) - || 2001 FM73 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77298) - || 2001 FP73 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77299) - || 2001 FV73 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77300) - || 2001 FD76 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten